King's College – college dell'Università di Cambridge
 King's College – college dell'Università di Londra
 King's College di Oxford – divenuto Oriel College dal 1526
 King's College di Taunton – private school di Taunton fondata nel 1880
 The King's College – scuola d'arte di New York
 University of King's College – università di Halifax, Canada